Hrvatski planinarski savez
Hrvatski plivački savez
Hrvatska pučka stranka (1997.)
Hrvatska pučka stranka (1919.)